Мамула може да се отнася за:

Разни 
 Мамула (или Ластавица) – остров в Черна гора, община Херцег Нови, на входа на Которския залив между полуостровите Лущица и Превлака
 „Зоран Мамула“ – новинарска награда

Фамилно име 
 Мамула (Mammula, Mammulae) - патрициански клон на рода Корнелии в Древен Рим
 Авъл Корнелий Мамула (претор, 217 пр.н.е.)
 Авъл Корнелий Мамула (претор, 191 пр.н.е.)
 Публий Корнелий Мамула (претор, 180 пр.н.е.)
 Марк Корнелий Мамула (посланик в Египет, 173 пр.н.е.)

 Мамула (Мамула, Mamula) – южнославянско фамилно име:
 Лазар Мамула (1795-1878) – австроунгарски генерал и управител на Далмация
 Богдан Мамула (1918-2002) – югославски сръбски генерал-подполковник, партизанин, учен, дипломат
 Бранко Мамула (1921-2021) – югославски сръбски адмирал, партизанин, министър на отбраната на СФРЮ (1982-1988)
 Нада Мамула (1927-2001) – сръбска певица

 други:
 Майк Мамула (Mike/Michael Brian Mamula, р. 1973) – професионален играч на американски футбол от САЩ

Филми 
 „Кампо Мамула“ – югославски филм (1959)
 „Мамула“ – сръбски хорър филм (2014)